Grand River kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Grand River, Ontario, vattendrag,

Mauritius 

 Grande Rivière Sud Est, ort, Flacq,

USA 

 Grand River, Iowa, ort, Decatur County, 
 Grand River, vattendrag, Michigan, Ottawa County, 
 Grand River, Ohio, ort, Lake County, 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade Mauritiusförgreningar
Robotskapade USAförgreningar